Die Saison 2006/07 war die 68. Spielzeit der UPC-ligaen, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 25. Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 44 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten musste in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2006
Eishockeysaison 2006/07
en:2006–07 GET-ligaen season